Palatinado — território administrado por um conde palatino

Divisões territoriais da Alemanha 
 Palatinado (região) — Pfalz, ex-Rheinpfalz; ou Palatinado Renano, na Renânia-Palatinado
 Palatinado do Sudoeste — Südwestpfalz; distrito da Renânia-Palatinado
 Alto Palatinado — Oberpfalz; região administrativa da Baviera
 Renânia-Palatinado — Rheinland-Pfalz; atual estado federal no sudoeste do país

Estados históricos do Sacro Império Romano-Germânico 
 Eleitorado do Palatinado — ou Condado Palatino do Reno ; que incluía, entre outros:

 Palatinado-Birkenfeld-Gelnhausen
 Palatinado-Kleeburg
 Palatinado-Landsberg
 Palatinado-Lautern — com capital em Kaiserslautern
 Ducado do Palatinado-Mosbach
 Ducado do Palatinado-Mosbach-Neumarkt — com capital em Mosbach
 Ducado do Palatinado-Neuburgo
 Ducado do Palatinado-Neumarkt
 Ducado do Palatinado-Simmern
 Palatinado-Simmern-Zweibrücken
 Ducado do Palatinado-Sulzbach
 Ducado do Palatinado-Sulzbach-Hilpoltstein — com capital em Hilpoltstein
 Ducado do Palatinado-Zweibrücken
 Palatinado-Zweibrücken-Vohenstrauss-Parkstein

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história